Эта статья содержит информацию о групповом этапе Кубка УЕФА 2007/08.

В групповом этапе участвовали 40 клубов-победителей первого раунда. Клубы были разделены на 8 групп по 5 команд в каждой. Команды, занявшие в группе первые три места, проходили в плей-офф.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка группового этапа Кубка УЕФА прошла 9 октября 2007 года в Ньоне. Перед жеребьёвкой 40 команд были разбиты на 5 корзин в соответствии с их коэффициентами. В результате жеребьёвки были образованы 8 групп по 5 команд — по 1 команде из каждой корзины.

География группового этапа 
В групповом этапе Кубка УЕФА 2007/08 представлены национальные лиги следующих стран:
 Греция — 5 команд,
 Германия — 4,
 Испания, Англия, Франция, Россия — по 3,
 Чехия, Дания, Швеция, Швейцария — по 2,
 Португалия, Бельгия, Италия, Нидерланды, Турция, Хорватия, Норвегия, Сербия, Австрия, Израиль, Шотландия — по 1.

Группы 

Время начала матчей указано центральноевропейское

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА

Групповой этап